Канневиц () — немецкий топоним. Возможные значения:

 Канневиц — деревня в коммуне Демиц-Тумиц района Баутцен, земля Саксония.
 Канневиц — район города Гримма.
 Канневиц — деревня в коммуне Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония.
 Канневиц — деревня в коммуне Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония.